Бенджамин Карл Анселд (; , Шефердстаун, штат  — , Лоуренсбург, штат ) — американский композитор и музыкальный педагог.

Пел в хоре, самостоятельно учился музыке, работал органистом в городке Коламбия. В дальнейшем брал уроки у Эбена Турже в Провиденсе, занимался также под руководством Теодора Сьюарда. По приглашению Турже после основания в 1867 году Консерватории Новой Англии стал её секретарём. Затем преподавал в Университете Фиска в Нэшвилле. Работал с рядом музыкальных издательств в разных городах США, в том числе с издательством Алдина Кифера и Эфраима Рубуша в Дейтоне, в 1874—1882 гг. возглавлял основанную Кифером в Дейтоне музыкальную школу. Положил на музыку стихотворение Кифера «Сумерки крадутся» — эта песня пользуется известностью до сих пор. С 1911 г. возглавлял музыкальную школу в Лоуренсбурге. Автор многочисленных учебных пособий.

Примечания

Литература 
 W. K. McNeil. Unseld, Benjamin Carl // Encyclopedia of American Gospel Music / Ed. by W. K. McNeil. — Routledge, 2005. — P. 407.

Ссылки 
 «Сумерки крадутся» как религиозный гимн в исполнении хора мальчиков
 «Сумерки крадутся» как стандарт блюграсса

Композиторы США
Музыкальные педагоги США
Преподаватели Университета Фиска